Gersa steht für:

 Gersa I, ein rumänisches Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Gersa II, ein rumänisches Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud

Gersa ist der Familienname folgender Personen:

 Poldi Gersa (1874–nach 1902), österreichische Sängerin (Sopran) und Theaterschauspielerin